Marek Sikora (1959–1996) – polski aktor
 Marek Sikora – polski astronom, prof. dr hab.
 Marek Sikora – polski chemik i technolog żywienia, prof. dr hab.
 Marek Sikora – polski filozof, dr hab.
 Marek Sikora – polski informatyk, dr hab.